Первая футбольная лига Македонии 1993/1994 годов () — 2-й сезон чемпионата Македонии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

1993/1994
Македония
Македония
1993 год в Северной Македонии
1994 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994